

Уралтау — село, Бєлорєцький район, Башкортостан
 Уралтау — гірський хребет у системі Уральських гір